

Onomastica

 Dalio – variante maschile del nome proprio di persona italiano femminile Dalia

Persone
 Marcel Dalio – attore cinematografico e televisivo francese
 Pietro Dalio – calciatore italiano
 Ray Dalio – imprenditore statunitense

Pagine correlate
Dalia